Frank(ie) Miller kan verwijzen naar:

Striptekenaar 
 Frank Miller (stripauteur) (1957), Amerikaans schrijver, regisseur en comicauteur (o.a. Batman, Daredevil en Sin City)
 Frank Miller (krantstriptekenaar) (1898–1949), Amerikaans striptekenaar voor kranten
 Frank Miller (redactioneel striptekenaar) (1926–1983), redactioneel striptekenaar

Musicus 
 Frank Miller (cellist) (1912–1986), Amerikaans cellist in het NBC Symphony Orchestra
 Frank Miller (The Easy Riders) (1918-2015), Amerikaans zanger en songwriter, frontman van de The Easy Riders
 Frankie Miller (countryzanger) (1930), Amerikaans countryzanger
 Frankie Miller (Schots zanger), voluit Francis John Miller (1949), Schots singer-songwriter

Filmmaker 
 Frank Miller (filmmaker) (1891–1950), Brits schrijver, scenarioschrijver, regisseur en acteur

Militair 
 Frank Miller (militair) (1848–1903), American militair uit de burgeroorlog en ontvanger van de Medal of Honor
 Frank Robert Miller (1908–1997), Canadees gevechtspiloot

Politicus 
 Frank A. Miller (New Yorks politicus) (1888–1931), Amerikaans politicus in Brooklyn, New York
 Frank Miller (Canadees politicus) (1927–2000), Canadees politicus, premier van Ontario

Ondernemer 
 Frank Miller (cryptograaf) (1842–1920), Amerikaans bankier en cryptograaf
 Frank Augustus Miller (1858–1935), oprichter en eigenaar van het historische hotel Mission Inn in Riverside, Californië

Overig 
 Frank Justus Miller (1858–1938), Amerikaans klassiek wetenschapper en vertaler
 Frank Miller (honkbalspeler) (1886–1974), Amerikaans honkbalspeler uit de Major League Baseball